een Poolse rivier, zie Wisła (rivier).
een glaciaal: het Weichselien.